PKI – Public Key Infrastructure (nyílt kulcsú infrastruktúra)
 PKI – Posta Kísérleti Állomás
 PKI – Protein kináz inhibitor
 PKI – Az Indonéz Kommunista Párt (indonézül Partai Komunis Indonesia) nevének rövidítése